NGC 3534A
NGC 3534B